Rhodacaridae är en familj av spindeldjur. Enligt Catalogue of Life ingår Rhodacaridae i överfamiljen Rhodacaroidea, ordningen Mesostigmata, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen kvalster, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhodacaridae 146 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Rhodacaridae